Stefano Casiraghi (Stefano Ercole Carlo Casiraghi, * 28. února 2017, Monako) je potomek monacké knížecí rodiny a syn Pierra Casiraghiho a Beatrice Casiraghiové.

Od května 2018 je devátý v linii nástupnictví na monacký trůn.

Biografie 
Stefano se narodil 28. února 2017 v Nemocničním centru kněžny Grace v Monte Carlu. Jako první o jeho narození informovala sestra jeho matky Matylda prostřednictvím Instagramu. Knížecí palác vydal 1. března oficiální prohlášení jménem obou chlapcových babiček.

Jeho rodiči jsou Pierre Casiraghi, potomek monacké knížecí rodiny, a jeho manželka, novinářka Beatrice Casiraghiová, pocházející z rodiny italských hrabat.

Jeho prarodiči z otcovy strany jsou Stefano Casiraghi, italský obchodník, který tragicky zemřel v roce 1990, a Caroline, hanoverská a monacká princezna. Z matčiny strany jsou jeho prarodiči hrabě Carlo a jeho partnerka, hraběnka Paola Marzotto.

Má mladšího bratra Francesca Casiraghiho.

Dne 2. března bylo oznámeno, že se bude jmenovat Stefano Ercole Carlo. První jméno dostal na počest svého dědečka Stefana Casiraghiho. Druhé jméno je v monacké knížecí rodině tradiční. Jeho poslední jméno je na počest jeho dědečka z matčiny strany.

Oficiální akce 
Stefano není členem monacké knížecí rodiny a nemá žádnou povinnost účastnit se oficiálních akcí. V den jeho narození byl na osmém místě v řadě následnictví monackého trůnu, za svým otcem Pierrem a před tetou Charlotte. Podle zákona bude z tohoto seznamu vyškrtnut, pokud na trůn nastoupí jedno z dětí knížete Alberta II.

Po narození svého bratrance Maxmiliána Casiraghiho v dubnu 2018 se v linii následnictví posunul na deváté místo.

Dne 19. listopadu 2021 se poprvé zúčastnil oslav monackého státního svátku.

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Linie následnictví monackého trůnu
 Pierre Casiraghi
 Monako

Narození v roce 2017
Grimaldiové
Žijící lidé
Narození 28. února
Narození v Monte Carlu
Muži